Municipio de Emerald puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Emerald (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.
 Municipio de Emerald (condado de Paulding, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Paulding.